Осада Алеса — осада и захват королевскими войсками Людовика XIII гугенотского города Алес в 1629 году, одно из последних событий гугенотских восстаний (1621—1629).

Осада 
Осада Алеса последовала за катастрофической капитуляцией главной протестантской крепости Ла-Рошель. Гугенотское сопротивление сохранялось лишь на юге Франции, хотя Людовик XIII и пытался подавить его. Города Прива, Андуз и Алес находились в центре цепи протестантских цитаделей в Лангедоке, простиравшихся от Нима и Юзеса на востоке до Кастра и Монтобана на западе.

После падения Привы 28 мая 1629 года Алес сдался после интенсивной осады 17 июня. В конце осады Анри де Роган, лидер восстания гугенотов, был вынужден бежать.

Последствия 
Остальные города гугенотов также быстро пали и, наконец, после короткой осады сдался Монтобан. Это было одно из последних событий в подавлении восстаний гугенотов во Франции.

За осадой последовало заключение Алесского мира (27 сентября 1629), который гарантировал гугенотам право исповедовать свои обряды, но потребовал срыть все крепости и отменить политические собрания.

Примечания 

Сражения во Франции
Гугенотские восстания
Сражения по алфавиту
Сражения Франции
Осады 1629 года